Ковенский округ путей сообщения — орган управления водными путями и шоссейными дорогами в западной части Российской империи в составе Управления (в 1870-1899 гг. - Департамента) водяных и шоссейных сообщений Министерства путей сообщения. Правление Округа находилось в губернском городе Ковна.

Пути Ковенского округа

Главные пути 
 Западная Двина
 Неман
 Березина
 Припять
 Огинский канал
 Днепровско-Бугский канал
 Березинский канал
 Перновский порт

Деление Округа. Должности

Отделения 

 Гродненское
 Рижское

Технические участки

Инспекционные участки Округа

Личный состав Округа 
По состоянию на конец 1892 г.:

 Начальник Округа Дурново Александр Владимирович (с 1891 г.), инженер, статский советник.
 Помощник начальника Округа Велигонов Николай Николаевич (с 1886 г.), инженер, статский советник.
 Начальник гродненского отделения и инспектор работ и судоходства (в г. Гродне) Холшевников (с 1891 г.), инженер путей сообщения, коллежский советник.
 Начальник 2-й судоходной дистанции Гродненского отделения (в г. Вильне) Лопушинский Адам Афанасьевич (с 1891 г.), коллежский советник.
 Начальник 1-й судоходной дистанции Рижского отделения (в г. Динабурге) Мозжевелов Аггей Яковлевич (с 1890 г.), коллежский асессор.
 Начальник 4-й шоссейной дистанции Округа (в г. Вилкомире) Липкин Андрей Ксенофонтович (с 1890 г.), инженер путей сообщения, коллежский асессор.

Судоходные дистанции 

 1-ая Рижского отделения, канцелярия в г. Динабурге Витебской губернии. В ведении дистанции река Западная Двина от Дисны в пределах Виленской губернии.
 2-ая Гродненского отделения, канцелярия в г. Вильне на Антоколе. В ведении дистанции река Вилия и все её притоки до впадения в Неман в городе  Ковна.

Виды рек Ковенского Округа

Тяга

Пароходства

Служебные суда

Обстановка

Примечания 

Транспорт в Белоруссии
Транспорт в Литве
Транспорт в Латвии
Транспорт в Эстонии
Ведомственные округа Российской империи
Министерство путей сообщения Российской империи